Павел Фёдорович Николаевский (20 июня 1841 — 17 (29) ноября 1899) — историк церкви, профессор русской церковной истории, протоиерей Русской православной церкви.

Биография 
Родился в 1841 году в семье священника Новгородской епархии. Обучался в Новгородской Духовной семинарии (1861) и Санкт-Петербургской Духовной Академии, которую окончил в 1865 году.

В 1865 году рукоположен в пресвитеры Владимирского собора в Петербурге. Магистерское сочинение на тему «Русская проповедь в XV и XVI веках» создало ему репутацию самостоятельного серьёзного исследователя.

Был первым священником отделения несовершеннолетних (в Лесном) Дома милосердия. Преподавал Закон Божий воспитанницам Дома милосердия с 1866 по 1867, служил в храме Преображения Господня.

В 1871 году избран доцентом по кафедре истории Русской Церкви в Санкт-Петербургской Духовной Академии. С 1882 года — экстраординарный и с 1897 года — ординарный профессор по той же кафедре.

С 7 января 1874 года до своей кончины был священником Свято-Троицкой общины сестёр милосердия. 25 лет окормлял женщин, посвятивших свою жизнь делу милосердия.

В 1897 году удостоен степени доктора церковной истории.

Основные труды 
 «Русская проповедь в XV и XVI вв.» («Журнал Министерства Народного Просвещения», 1868, и отдельно магистерская диссертация)
 «Ученые труды Евгения Болховитинова по предмету русской церковной истории»  («Христианское Чтение», 1872, ч. II)
 «Киево-Печерский монастырь в древней России» (ib., 1876, ч. 10, «Учреждение патриаршества в России»  (ib., 1879, ч. II)
 «Сношения русских с Востоком об иерархической степени московского патриарха»  (ib., 1880, ч. I)
 «Новые данные для истории грамоты Константинопольского патриарха Паисия I к Московскому патриарху Никону»  («Христианское Чтение», 1881, № 11-12.)
 "Увещание московского патриарха Иосифа II духовенству о выписке книги святого Иоанна Златоуста «О священстве» и «Жезла правления» (ib., 1881, ч. I)
 «Из истории сношения России с Востоком в половине XVII ст.»  (Санкт-Петербург, 1882)
 «Обстоятельства и причины удаления патриарха Никона с престола»  («Христианское Чтение», 1883, ч. I)
 «Жизнь патриарха Никона в ссылке и заключении после осуждения его на московском соборе 1666 г.»  (Санкт-Петербург, 1886)
 «Материалы для истории русской церкви»  («Христианское Чтение», 1885, ч. II)
 «Патриаршая область и русские епархии в XVII в»  («Христианское Чтение», 1888, ч. I)
 «Московский печатный двор при патриархе Никоне»  (ib., 1890, ч. I и II; 1891, ч. I и II)
 «Русская церковь в царствование почившего Государя Императора Александра III» (Санкт-Петербург, 1895)
 «Материалы для истории раскола в XVII в.»  («Христианское Чтение», 1895, ч. II).

П. Ф. Николаевский о недоверии к грекам и установлении патриаршества

Примечания

Ссылки 
 
 Д. А. Карпук Кафедра русской церковной истории в Санкт-Петербургской Духовной Академии на рубеже XIX—XX вв.

Протоиереи Русской православной церкви
Выпускники Новгородской духовной семинарии
Исследователи истории Русской церкви‎